Julia Lee (actrice), een Amerikaans actrice
 Julia Lee (musicus), een Amerikaans jazz- en blueszangeres en -pianiste